Гран-при Японии 2011 года (официально 2011 Formula 1 Japanese Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 9 октября 2011 года на трассе Судзука в японском городе Судзука префектуры Миэ. Она стала пятнадцатой гонкой сезона 2011 Формулы-1.

Перед гонкой 
Действующий чемпион мира Себастьян Феттель уже на этом Гран-при мог стать двукратным чемпионом мира — для этого ему достаточно набрать одно очко.

Свободные заезды

Квалификация 

  Камуи Кобаяси стартовал седьмым, так как он успел уйти на быстрый круг в отличие от Михаэля Шумахера, Бруно Сенны и Виталия Петрова, которые лишь успели закончить прогревочный круг, и их позиции на стартовой решётке распределились в соответствии с номерами болидов.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Японии
События 9 октября
Октябрь 2011 года
Спорт в Японии в 2011 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке